

Cinema 
Lo zoo di vetro (The Glass Menagerie) – film del 1950 diretto da Irving Rapper
Lo zoo di vetro (The Glass Menagerie) – film del 1987 diretto da Paul Newman
Zoo di vetro – film del 1983 di Marcello Aliprandi

Teatro 
Lo zoo di vetro (The Glass Menagerie) –  dramma del 1944 scritto da Tennessee Williams

Televisione 
The Glass Menagerie – film TV del 1966 diretto da Michael Elliott
Lo zoo di vetro – film tv del 1973 diretto da Anthony Harvey